Irrenedt ist der Name folgender Orte:

  Irrenedt (Gemeinde Heiligenberg), Ortsteil von Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
  Irrenedt (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich